

Personen 
 Alastair Robinson, (1980-2013), een Brits-Amerikaans taxonoom en veldbotanicus
 Alice Robinson (2001), Nieuw-Zeelands alpineskiester
 Carl Robinson (1976), Welsh voetballer
 Craig Robinson, Amerikaans basketbalcoach 
 Ken Robinson, Brits auteur en onderwijsexpert
 Leon Robinson (1962), Amerikasns acteur en zanger
 Mary Robinson, Iers president
 Mary Robinson, Engels dichteres
 Michelle Obama (geboren Robinson), Amerikaans advocate en first lady van de Verenigde Staten
 Harold Robinson (1932), Amerikaans botanicus
 Herbert Christopher Robinson, Brits zoöloog en ornitholoog
 Ray Charles Robinson (1930–2004), Amerikaans pianist en soulmuzikant
 Robert Robinson (1886-1975), Brits scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Sugar Ray Robinson (1921-1989), Amerikaans bokser
 Smokey Robinson, Amerikaans R&B singer-songwriter
 William Robinson (politicus) (1820-1914), Britse politicus
 William Robinson (uitvinder) (1840–1921), Amerikaans uitvinder
 William Robinson (zwemmer) (1870–1940), Brits zwemmer

Literatuur 
 Robinson Crusoe, hoofdpersonage uit een roman door Daniel Defoe
 De Zwitserse familie Robinson, hoofdpersonages uit het gelijknamige boek door Johann David Wyss

Geografie 
 Robinson (Illinois)
 Robinson (Kansas)
 Robinson (Minnesota)
 Robinson (North Dakota)
 North Robinson
 Robinson (Texas)
 Robinson (Australië)
 Robinson (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Robinson (rivier in Virginia), Verenigde Staten
 Robinson (rivier in West-Australië)
 Robinson (rivier in het Noordelijk Territorium), Australië

Overige 
 Expeditie Robinson (Nederland), televisieprogramma
 Expeditie Robinson Vlaanderen, televisieprogramma
 Robinson Helicopter, Amerikaans helikopterbedrijf
 Robinson, voormalige schoenfabriek 

Engelse achternaam